Фамилија Трехо има више значења:

 Фамилија Трехо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Трехо, Колонија Закатекас, Писта (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Трехо (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Фамилија Трехо (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику